Might and Magic (также Might & Magic, сокр. MM; в рос. изданиях «Меч и Магия») — серия компьютерных ролевых игр, созданная Джоном Ваном Канегемом и его компанией-разработчиком New World Computing, выпустившей первую игру этой серии Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum в 1986 году. В 1996 году New World Computing была приобретена компанией The 3DO Company, с того момента выступающая как издатель игр Might and Magic.

Ранние игры серии Might and Magic выделялись среди многих других игр в жанре фэнтези тем, что в ней присутствуют элементы научной фантастики. Большой популярности серия добилась благодаря своему спин-оффу — серии пошагово-стратегических игр Heroes of Might and Magic. Основная серия Might and Magic являет собой ещё и название вымышленной вселенной, в которой также происходит действие серии Heroes of Might and Magic и других игр спин-оффов.

В 2003 году компания 3DO объявила себя банкротом, и права на серию Might and Magic выкупила французская компания Ubisoft. Начиная с 2006 года Ubisoft продолжила выпуск игр под маркой Might and Magic, начиная с Heroes of Might and Magic V и Dark Messiah of Might and Magic. После приобретения бренда компанией Ubisoft его новым креативным директором стал Эрван Ле Бретон. Действие сюжета новых игр серии было перенесено в другую вымышленную вселенную — фэнтезийный мир Асхан, который не имеет элементов научной фантастики и не связан с сюжетом предыдущих игр серии.

Основные игры серии 

 Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum (1986; Apple II, Macintosh, MS-DOS, C64, NES, MSX, TG-16) 
 Might and Magic II: Gates to Another World (1988; Apple II, Amiga, Macintosh, MS-DOS, C64, MSX, TG-16, Sega Mega Drive)
 Might and Magic III: Isles of Terra (1991; MS-DOS, Macintosh, Amiga, SNES Sega Mega Drive, Sega CD, TG-16)
 Might and Magic IV: Clouds of Xeen (1992; MS-DOS, Macintosh)
 Might and Magic V: Darkside of Xeen (1993; MS-DOS, Macintosh)
 Might and Magic: World of Xeen (1994; MS-DOS, Macintosh)
 Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998; Windows)
 Might and Magic VII: For Blood and Honor (1999; Windows)
 Might and Magic VIII: Day of the Destroyer (2000; Windows)
 Might and Magic IX (2002; Windows)
 Might & Magic X: Legacy (2014; Windows)

Спин-оффы 
 Heroes of Might and Magic (серия, с 1995 года)
 Swords of Xeen (1995)
 Crusaders of Might and Magic (1999)
 Arcomage (2000)
 Warriors of Might and Magic (2000)
 Legends of Might and Magic (2001)
 Shifters (2002)
 Might and Magic Mobile (2004)
 Dark Messiah of Might and Magic (2006)
 Might and Magic Mobile II (2007)
 Might & Magic: Clash of Heroes (2009)
 Might & Magic: Duel of Champions (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт вселенной Might and Magic
 
 
 
 Видеоистория создания игровой серии: Might and Magic I, II, III, IV, V, World of Xeen, VI

Might and Magic
Компьютерные игры с открытым миром
Серии компьютерных игр Ubisoft